

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 12 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Macw“ beginnt.

Macw 



Macwa 
 MacWan, Thomas Ignatius (* 1952), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Gandhinagar

Macwh 
 MacWhirter, John (1837–1911), schottischer Maler
 MacWhite, Eóin (1923–1972), irischer Prähistoriker und Diplomat
 MacWhite, Michael (1883–1958), irischer Diplomat

Macwi 
 Macwilliam, Donald Ban (Rebell, † 1187), schottischer Rebell
 Macwilliam, Donald Ban (Rebell, † 1215), schottischer Rebell
 Macwilliam, Gillescop († 1229), schottischer Rebell
 Macwilliam, Guthred, schottischer Militär und Rebell
 MacWilliam, John Gordon (* 1948), englischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Laghouat
 MacWilliams, F. Jessie (1917–1990), britische Mathematikerin
 MacWilliams, Glen (1898–1984), US-amerikanischer Kameramann
 MacWillie, Marcus H., US-amerikanischer Jurist und konföderierter Politiker